De Ankylosaurinae zijn een groep dinosauriërs behorend tot de Ankylosauria.

In 1908 benoemde Brown een familie Ankylosauridae en daarmee impliciet een onderfamilie Ankylosaurinae. De eerste die deze naam ook werkelijk expliciet gebruikte was baron Nopcsa in 1918.

De eerste definitie als klade was van Paul Sereno uit 1998 die de benaming gebruikte voor de groep die Ankylosaurus omvatte maar de afstammingslijnen van Minmi en Shamosaurus uitsloot. Vickaryous gebruikte in 2004 een potentieel iets ruimere definitie waarbij men het niet nodig achtte Minmi uit te sluiten. Sereno gaf in 2005 een exactere en potentieel nauwere definitie: de groep bestaande uit Ankylosaurus magniventris en alle soorten nauwer verwant aan Ankylosaurus dan aan Minmi paravertebra, Shamosaurus scutatus en Gargoyleosaurus parkpinorum.

De groep bestaat uit gepantserde plantenetende vormen van het Cenomanien (honderd miljoen jaar geleden) tot in het Maastrichtien (65 miljoen jaar geleden) van Noord-Amerika en Azië. Zij wordt hoogstvermoedelijk, maar niet per definitie, omvat door de Ankylosauridae en omvat zelf de Ankylosaurini.

Volgens David Weishampel in 2004 was dit een kladogram van de Ankylosaurinae:

Een afwijkende stamboom van de Ankylosaurinae werd in 2007 gegeven door Lü Junchang:
          

Ankylosauria